Скоморо́шки — деревня в Старосверженском сельсовете Столбцовского района Минской области Белоруссии.

Первое упоминание — 1568 год.

Географическое положение 
Деревня расположена на левом берегу реки Залужанка (длина реки 12 км.). Имеется пруд со стороны д. Казейки и озеро со стороны д. Старый Свержень

Расстояние до райцентра — города Столбцы — 13 км. До областного центра — Минска — 139 км. Рядом с населённым пунктом проходит дорога г. Столбцы, Минской обл. - г.п. Мир, Гродненской области. По обе стороны деревни пролегают трассы Минск-Брест (старая и новая шоссейные дороги).

Демография 
По состоянию на 2020 год:

число личных хозяйств — 126;

численность постоянно проживающего населения — 290, в том числе моложе трудоспособного 48, трудоспособного 160, старше трудоспособного 82.

Источник: https://stolbtsy.gov.by/rukovodstv/rajonnyj-sovet-deputatov/selskie-ispolnitelnye-komitety/item/41471-starosverzhenskij-selskij-ispolnitelnyj-komitet

Хозяйствующие объекты 
ОАО « Агронеманский» (мехдвор, склады, пилорама)

СООО «Мясопродукт»

Источник: https://stolbtsy.gov.by/rukovodstv/rajonnyj-sovet-deputatov/selskie-ispolnitelnye-komitety/item/41471-starosverzhenskij-selskij-ispolnitelnyj-komitet

Культовые учреждения 
Приход храма Великомученика Георгия Победоносца. Храм восстановлен в 1995 г.

Источник: https://molod-eparchy.by/ru/hramy-stolbczovskogo-blagochiniya/prihod-hrama-svyatogo-velikomuchenika-georgiya-pobedonoscza-d-zaluzhe/

Торговое обслуживание 
Магазин Столбцовского Райпо

Источник: https://stolbtsy.gov.by/rukovodstv/rajonnyj-sovet-deputatov/selskie-ispolnitelnye-komitety/item/41471-starosverzhenskij-selskij-ispolnitelnyj-komitet

См. также 
 Столбцовский район

Примечания

Ссылки 
 Столбцовский райисполком
 

Населённые пункты Столбцовского района